Појам Рокфелер може да се односи на:

Особе 
 Рокфелери
 Нелсон Рокфелер, потпредседник САД
 Џон Д. Рокфелер, амерички индустријалац и филантроп
 Дејвид Рокфелер, амерички банкар

Остало 
 Универзитет Рокфелер
 Рокфелер центар
 Фондација Рокфелер